Het wereldkampioenschap superbike van Hockenheim 1991 was de tiende ronde van het wereldkampioenschap superbike 1991. De races werden verreden op 15 september 1991 op de Hockenheimring Baden-Württemberg nabij Hockenheim, Duitsland.

Race 1

Race 2

Tussenstanden na wedstrijd

1991
Hockenheim